Жоламан:

Населённые пункты 
 Жоламан — село в Кербулакском районе Алматинской области.
 Жоламан — станция (населенный пункт) в Кербулакском районе Алматинской области.
 Жоламан — село в Актогайском районе Павлодарской области.

Персоналии 
 Жоламан, Дина (род. 1992) — казахстанская спортсменка, чемпионка мира по боксу 2016 года.
 Жоламан Тленшиулы — тархан, батыр рода табын.